
Termin -{CUG}- ima više značenja.

 Genetički kod za leucin
 Cug, grad u istoimenom kantonu Cug, Švajcarska